Schenkendorfstraße steht für:
 Schenkendorfstraße (Berlin), kurze Stichstraße an der Bergmannstrasse in Kreuzberg
 Schenkendorfstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Uhlenhorst
 Schenkendorfstraße (Koblenz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Koblenz-Südliche Vorstadt
 Schenkendorfstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Südvorstadt, K–Z
 Schenkendorfstraße (Magdeburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Stadtfeld Ost
 Schenkendorfstraße (München)
 Schenkendorfstraße (Wiesbaden), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wiesbaden-Südost #Schenkendorfstraße